Friedrich Adolf Hermann zu Waldeck und Pyrmont (Arolsen, 20 januari 1865 - aldaar, 26 mei 1946) was van 1893 tot 1918 de laatste regerende vorst van Waldeck en Pyrmont.

Leven
Waldeck was lid van het geslacht Zu Waldeck und Pyrmont en de zoon van vorst George Victor en Helena van Nassau, dochter van Willem van Nassau. De Nederlandse koningin Emma was zijn oudere zuster. Toen zij in 1934 op Paleis Lange Voorhout in Den Haag overleed, was Waldeck daarbij aanwezig.Na een rechtenstudie te Göttingen en Leipzig diende hij in het Pruisische Garde-Ulanenregiment. In 1893 volgde hij zijn overleden vader op.

Waldeck trad in de Novemberrevolutie (1918) evenals alle andere Duitse vorsten af. Hij bleef hierna wel wonen op het familieslot bij Arolsen. Hij stierf aldaar in 1946 op 81-jarige leeftijd.

Huwelijk en kinderen
Waldeck huwde in 1895 Bathildis (1873-1962), kleindochter van vorst George Willem van Schaumburg-Lippe. Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren:

 Jozias (13 mei 1896 - 30 november 1967), SS-Obergruppenführer, gehuwd met Altburg Marie van Oldenburg (19 mei 1903 - 16 juni 2001), dochter van Frederik August II van Oldenburg
 Maximiliaan Willem Gustaaf Herman (13 september 1898 - 23 februari 1981), gehuwd met Gustava Gräfin von Platen Hallermund (7 december 1899 - 27 oktober 1986)
 Helena (22 december 1899 - 18 februari 1948), gehuwd met Nicolaas Frederik Willem (10 augustus 1897 - 3 april 1970), zoon van Frederik August II van Oldenburg
 George Willem Karel Victor (10 maart 1902 - 14 november 1971), gehuwd met Ingeborg Gräfin von Platen Hallermund (27 februari 1902 - 30 augustus 1991)

Vorst in het Duitse Rijk
Vorst van Waldeck
Huis Waldeck
Waldeck, F